Kienwerder ist der Name von Orten:

in Deutschland
 Kienwerder (Stahnsdorf), ein Wohnplatz in der Gemeinde Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kienwerder (Mittenwalde), ein Gemeindeteil von Mittenwalde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Kienwerder, ehemalige Vorstadt von Eberswalde

in Polen
 Brzegi (dt. Kienwerder im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Krzyż Wielkopolski
 Łąki (dt. Kienwerder im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Witnica
 Kniewo (Szczecin) (dt. Kienwerder bei Altdamm), heute Stadtteil von Stettin in der Woiwodschaft Westpommern